Крістіна Фусано і Ракель Копс-Джонс були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Фусано грала в парі з Анджелою Гейнс, але вони програли в першому колі парі Джилл Крейбас і Тамарін Танасугарн. Копс-Джонс грала в парі з Абігейл Спірс, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Анна-Лена Гренефельд і Ваня Кінґ.

Гренефельд і Кінґ потім вибороли титул, перемігши у фіналі Крейбас і Танасугарн з рахунком 7–6(7–3), 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
2008